Onderdistrict in Indonesië
 Karangrejo (Magetan), een onderdistrict van het regentschap Magetan in de provincie Oost-Java
 Karangrejo (Tulungagung), een onderdistrict van het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
Bestuurslaag in Indonesië
 Karangrejo (Ulubelu), een bestuurslaag in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Karangrejo (Metro Utara), een bestuurslaag in het regentschap Metro in de provincie Lampung
 Karangrejo (Kutoarjo), een bestuurslaag in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Karangrejo (Borobudur), een bestuurslaag in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Karangrejo (Dempet), een bestuurslaag in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Karangrejo (Gabus), een bestuurslaag in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Karangrejo (Grobogan), een bestuurslaag in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Karangrejo (Karanggayam), een bestuurslaag in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karangrejo (Kerjo), een bestuurslaag in het regentschap Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Karangrejo (Petanahan), een bestuurslaag in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karangrejo (Selomerto), een bestuurslaag in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Karangrejo (Wonosalam), een bestuurslaag in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Karangrejo (Stabat), een bestuurslaag in het regentschap Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Karangrejo (Arjosari), een bestuurslaag in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Karangrejo (Gumuk Mas), een bestuurslaag in het regentschap Jember in de provincie Oost-Java
 Karangrejo (Kampak), een bestuurslaag in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Karangrejo (Kawedanan), een bestuurslaag in het regentschap Magetan in de provincie Oost-Java